Gänsen kan syfta på:
Gänsen, by i Ludvika kommun, Dalarnas län, 
Gänsen (Grangärde socken, Dalarna), sjö i Gagnefs kommun och Ludvika kommun,  (2,26 km²)
Gänsen (Järna socken, Dalarna), sjö i Vansbro kommun,  (3,23 km²)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn